

Дунавці () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Велико-Тирново.
 Дунавці () — місто в Видинській області. Входить до складу общини Видин.
 Дунавці () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Казанлик.